Old Town Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Forsyth en Caroline du Nord.
 Old Town Township du comté de McLean dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships